Ната́лья Алекса́ндровна Лопаше́нко (род. 28 сентября 1959, с. Тюковка, Воронежская область) — советский и российский . Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции; руководитель научной социальной сети Crimpravo.ru.

Биография 
Наталья Александровна Лопашенко родилась 28 сентября 1959 года в селе Тюковка Борисоглебского района Воронежской области.

Среднюю школу закончила с золотой медалью, после чего поступила в Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского, который закончила с отличием в 1981 году.

После окончания института работала следователем прокуратуры Пензенской области, затем, с 1982 года на преподавательской работе в Саратовском юридическом институте имени Д. И. Курского на кафедре уголовного права.

В 1985 году поступила в очную аспирантуру Всесоюзного заочного юридического институт в городе Москве, которую досрочно закончила в 1986 году защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук на тему «Принципы кодификации уголовно-правовых норм» под руководством доктора юридических наук, профессора Павла Ивановича Гришаева.

В 1992 году присвоено звание доцента.

В 1997 году в Московской государственной юридической академии защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук на тему «Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания».

В 1999 году присвоено звание профессора.

В настоящее время преподаёт на кафедре уголовного права Саратовской государственной юридической академии — дисциплину «Уголовное право. Особенная часть», спецкурс «Экономические преступления». Одновременно с 2003 года возглавляет Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. Преподаёт также на кафедре «Уголовное право и процесс» Волжского университета имени В. Н. Татищева.

Член Криминологической ассоциации; член секции уголовного права и криминологии Совета по правоведению УМО университетов России; эксперт нескольких Комиссий и Комитетов Государственной Думы.

Научная деятельность 
В 1986 году защитила кандидатскую («Принципы кодификации уголовно-правовых норм»), в 1997 — докторскую диссертацию («Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания»).

Автор более 400 научных работ, в том числе 14 монографий и 16 учебников. Подготовила 30 кандидатов наук.

Награды 
 Заслуженный юрист Российской Федерации (2018)
 Почётный работник Министерства образования РФ
 Почётная грамота Саратовской областной Думы (2016)

Критика 
Юрист Р. А. Сабитов подверг критике утверждение Лопашенко о ничтожном характере преступления, предусмотренного 136-й статьёй УК РФ «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина». Он указал на то, что данное преступление обладает высокой латентностью и серьёзной общественной опасностью.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Криминологи
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Преподаватели вузов Тольятти
Юристы
Юристы СССР
Юристы России
Специалисты по уголовному праву
Юристы по алфавиту